Maromiandra – comune del distretto di Ikongo, Madagascar
Maromiandra – comune del distretto di Toliara II, Madagascar